David o Dave Foley può riferirsi a:

 Dave Foley (1963-), attore e doppiatore canadese
 Dave Foley (1988-), rugbista a 15 irlandese